Хёнель () — австрийско-немецкая фамилия.

Известные носители:

 Хёнель, Людвиг фон (1857—1942) — офицер австрийских ВМС, географ, картограф, путешественник, писатель, исследователь Африки.
 Хёнель, Франц фон (1852—1920) — австрийский миколог и бриолог.